Eduard von Hollander ist der Name folgender Personen:

* Eduard von Hollander (Politiker, 1820) (1820–1897), deutscher Politiker, Bürgermeister von Riga 
 Eduard von Hollander (Politiker, 1852) (1852–1935), deutscher Politiker, Bürgermeister von Mannheim